Raúl García Escudero, né le  à Pampelune (Espagne), est un footballeur international espagnol jouant au poste de milieu offensif à l'Athletic Bilbao.

Biographie 

Raúl García a été transféré en 2007 de l'Osasuna Pampelune vers l'Atlético de Madrid pour un montant estimé à 13 M€.

Il a un rôle important dans le retour au premier plan de l'Atlético et brille par sa créativité et sa vision du jeu même s'il n'est pas un titulaire régulier au début. Il devient un personnage clé de l'équipe et dicte le jeu au milieu de terrain.

En , il est sélectionné par Juan Ramón López Caro pour disputer l'Euro espoirs 2009. Capitaine d'une sélection d'Espagne espoirs qui comporte notamment Javí Martinez, César Azpilicueta ou encore Nacho Monreal, García ne parvient pas à qualifier son équipe pour les demi-finales, l'Espagne arrivant troisième de son groupe.

Le , il prolonge son contrat avec les colchoneros jusqu'en 2018.

Vicente del Bosque fait débuter García en équipe d'Espagne le  lors d'un match amical face à la France.

Le , il s'engage pour quatre ans avec l'Athletic Bilbao. Le montant du transfert avoisine les huit millions d'euros.

Le , García marque pour ses débuts sous les couleurs de Bilbao durant une victoire 3-1 à domicile contre Getafe. En octobre, il marque le but de la victoire contre l'Espanyol de Barcelone. García s'acclimate rapidement au sein de l'effectif basque et gagne une place de titulaire. Néanmoins, il se blesse gravement au début de l'année 2016 en se rompant le ligament interne du genou gauche contre le Séville FC. Un mois plus tard, le milieu retrouve les terrains malgré une défaite contre la Real Sociedad. En quarts de finale retour de la Ligue Europa, García inscrit un but permettant aux basques d'arracher les prolongations aux dépens de Séville. L'Athletic s'incline aux tirs au but malgré le penalty converti par García.

Statistiques

Palmarès 
  Atlético de Madrid
 Vainqueur de la Ligue Europa : 2010
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA : 2010 et 2012
 Vainqueur de la Coupe d'Espagne : 2013
 Vainqueur du Championnat d'Espagne : 2014
 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne : 2014
 Finaliste de la Ligue des champions : 2014
 Finaliste de la Coupe d'Espagne : 2010

  Athletic Bilbao
 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne : 2021

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international espagnol
Joueur du CA Osasuna
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur de l'Athletic Bilbao
Naissance en juillet 1986
Naissance à Pampelune